Molter bezeichnet:
 die Gebühr für das Mahlen von Getreide in einer Mühle

Molter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred-Mario Molter (* 1952), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 Hermann Molter (1914–1978), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Politiker (LDP, FDP), MdL Hessen
 Johann Melchior Molter (1696–1765), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Kai Molter (1903–1977), dänischer Maler
 Károly Molter (1890–1981), ungarischer Schriftsteller, Kritiker und Publizist

Siehe auch:
 Molterer
 Moltrer
 Molters